Reitbach ist ein geographischer Name;

Orte:
 Reitbach (Gemeinde Bergheim), Weiler bei Bergheim, Flachgau, Land Salzburg
 Reitbach (Gemeinde Eugendorf), Ortslage bei Eugendorf, Flachgau, Land Salzburg
 Reitbach (Gemeinde Edelsbach), Ortsteil der Gemeinde Edelsbach bei Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Gewässer:
 Reitbach, linker Nebenzweig des Unterlaufzweigs Mengener Ablach der Ablach in Mengen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Reitbach (Mühlbach), rechter Zufluss des Mühlbachs (rechter Abzweig von der Prien zum Chiemsee) bei Markt Prien am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Reitbach (München), Bach im Englischen Garten, München
 Reitbach (Rautbach), linker Zufluss des Rautbachs (zu Pöllat) bei der Reithalpe, Gemeinde Schwangau, Landkreis Ostallgäu, Bayern,
 Reitbach (Salzach), rechter Zufluss der Salzach kurz vor Oberndorf bei Salzburg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Reitbach (Weißach), rechter Oberlauf der Weißach bis Glashütte, Gemeinde Kreuth, Landkreis Miesbach, Bayern
 Reitbach (Weißer Regen), rechter Zufluss des Weißen Regen bei Haibühl, Gemeinde Arrach, Landkreis Cham, Bayern

 Großer Reitbach , linker Hauptstrang-Oberlauf des Reitbach (Weißach) bei Glashütte, Gemeinde Kreuth, Landkreis Miesbach, Bayern
 Kleiner Reitbach , rechter Nebenstrang-Oberlauf des Reitbach (Weißach) bei Glashütte, Gemeinde Kreuth, Landkreis Miesbach, Bayern
 Reitbachgraben, linker Zufluss des links vom linken Ilz-Oberlauf Kleine Ohe abzweigenden Mühlkanals (zur Ilz) bei der Ettlmühle, Stadt Grafenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Siehe auch:
 Raitbach
 Reiterbach
 Reitgraben